Тендовагини́т де Керве́на (боле́знь де Кервена, стенози́рующий тендовагинит) — особо выделяемая своеобразная форма хронического тендовагинита, характеризующаяся поражением  сухожилий короткого разгибателя и длинной отводящей мышцы большого пальца кисти. Название дано в честь швейцарского хирурга  (Fritz de Quervain, 1868—1940), который в 1895 году впервые описал боль, связанную с движением большого пальца.

Эпидемиология 
Среди трудоспособного населения болезнь де Кервена встречается с частотой 2,8 случая на 1000 у женщин и 0,6 — у мужчин. Заболевание обычно возникает на доминантной кисти в 30–55 лет, у женщин в 8-10 раз чаще. В большинстве случаев патология развивается у беременных или сразу после родов.

Этиология и патогенез 
Заболевание связывают с хронической микротравматизацией кисти, вследствие монотонных повторяющихся движений, или длительным статическим перенапряжением Риск развития тендинитов запястья у таких работников в 29 раз выше. У волейболистов вероятность болезни де Кервена прямо пропорциональна длительности тренировок и спортивному стажу.

В основе патогенеза лежит конфликт между сухожилиями короткого разгибателя и длинной отводящей мышцы большого пальца, с одной стороны и тыльной связкой запястья - с другой. Механическое трение этих структур приводит к воспалению, увеличению отека, еще сильнее препятствующего движению сухожилий.

Патологическая анатомия 
При стенозирующем тендовагините стенки синовиального влагалища сухожилий короткого разгибателя и длинной отводящей мышцы большого пальца кисти утолщаются, а полость влагалища, соответственно, суживается.

Клиническая картина 
Клинические проявления стенозирующего тендовагинита де Кервена начинаются с болей в области шиловидного отростка лучевой кости, которые часто иррадиируют в большой палец кисти или в локоть, а также с припухлости в этой области. Усиление боли происходит, если пациент прижимает большой палец к ладонной поверхности и сгибает над ним остальные пальцы; если одновременно с этим больной отводит кисть в локтевую сторону, боль резко нарастает (положительный ), при этом можно услышать характерный щелчок. По ходу синовиального влагалища пальпаторно определяется крайне болезненная припухлость.

Лечение

Консервативное лечение 
 Соблюдение эргономического режима. Необходимо избегать повторяющихся нагрузок, делать перерывы в работе, использовать приспособления, облегчающие труд.
 Медикаментозная терапия. Наличие боли, воспаления, отека — прямое показание для использования НПВС внутрь и местно. Так же используют компрессы с раствором диметилсульфоксида и другие местные средства.
 Физиотерапия. Применяют электрофорез, магнитотерапию, теплолечение и другие процедуры.
 Ортезирование. Первый палец иммобилизируют в положении ладонной и лучевой абдукции под углом 45°, пястно-фаланговый сустав — в положении сгибания под углом 10°, межфаланговый сустав свободен или в положении разгибания. Срок фиксации 3-6 недель.
 Местное введение лекарственных препаратов. Введение кортикостероидов быстро купирует воспаление, боль, восстанавливает функцию. Результаты метаанализа подтверждают более высокую эффективность смеси кортикостероидов с анестетиком в сравнении с глюкокортикоидами.

Хирургическое лечение 
Суть операции — устранение препятствия для нормального скольжения сухожилий. Это достигается путем рассечения поперечной связки и декомпрессии сухожилия. Полное купирование симптомов наблюдается у 90–96% пациентов. Результат вмешательства удовлетворяет 88–91% больных.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Ревматологические заболевания